

Arti e mass media 
 Spot – programma televisivo di Enzo Biagi del 1986
 Spot – videogioco del 1990
 Spot - Supercane anticrimine – film di John Whitesell del 2001
 Spot - album discografico delle Lyrical School del 2015

Astronautica 
 SPOT – costellazione di satelliti commerciali

Persone 
 Spot – produttore discografico statunitense

Sport 
 spot – nel gergo surfistico (o di sport analoghi), un luogo favorevole dove poter praticare tale sport

Altro 
 Spot – breve messaggio pubblicitario (uno "spot radiofonico" o uno "spot televisivo")
 Spot – metodo di misura dell'esposizione in fotografia
 Spot – riflettore in uso presso teatri e studi televisivi e fotografici che proietta il fascio luminoso in modo preciso e ristretto
 Spot – personaggio dei fumetti Marvel, nemico dell'Uomo Ragno
 Spot – operazione finanziaria